Wonderful Wonderful — п'ятий студійний альбом американського рок-гурту The Killers. Дата релізу платівки — 22 вересня 2017 року на лейблі Island Records.

Список компоизицій

Примітки 

Альбоми Island Records
Альбоми The Killers
Англомовні музичні альбоми